Садовый сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Третьяковском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Садовый.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1175 человек, в том числе 563 мужчины и 612 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1162 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Садовый,
 посёлок Степной.

Примечания 

Муниципальные образования Третьяковского района
Сельские поселения Алтайского края